El nombre Estado de Jefferson puede hacer referencia a:

 Jefferson, un antiguo territorio de los Estados Unidos, ubicado en el actual Colorado.
 Jefferson, una región de los Estados Unidos ubicada entre California y Oregón que ha intentado constituirse en estado en diversas ocasiones.
 Jefferson, un estado proyectado en el saliente noroeste de Texas, Estados Unidos.